St. Lupus ist

 Lupus von Sens, ein französischer Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 St. Lupus (Köln), eine nach dem Heiligen benannte ehemalige Kirche in Köln
 St. Lupus (Ingré), Ingré 
 St. Lupus (Cepoy) 
 St. Lupus (Namur)